Adolf (Gustav Heinrich) Engler (1844, Sagan (Żagań) 1930), botaniste allemand
 la classification d'Engler
 la médaille Engler, une distinction botanique décerné par l’International Association for Plant Taxonomy depuis 1986
 Jürgen Engler
 Carl (Oswald Viktor) Engler
 Carl Oswald Viktor Engler (18421925), chimiste allemand
 Lajoš Engler (1928-2020), joueur yougoslave de basket-ball
 Michael Engler, réalisateur américain
Selli Engler (1899-1982), écrivaine et journaliste allemande
 Stefan Engler (* 1960, Coire), un homme politique suisse
 Victor Engler (18841935), communiste français

Patronyme allemand
Patronyme lorrain